Il singolare del torneo di tennis Hamburg Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Kenneth Carlsen che ha battuto in finale Frederik Fetterlein 6-3, 4-6, 6-3.

Teste di serie 

 Sláva Doseděl (quarti di finale)
 Karim Alami (primo turno)
 Kenneth Carlsen (Campione)
 Andrej Česnokov (semifinali)

 Hendrik Dreekmann (secondo turno)
 Jan Apell (primo turno)
 Andrej Ol'chovskij (primo turno)
 Thomas Johansson (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamburg Challenger 1996